Chenereilles, commune française de la Loire
 Chenereilles, commune française de la Haute-Loire

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France